Шуа́ны:

 Шуаны — участники крупномасштабного и длительного роялистского восстания против Великой французской революции в провинции Бретань, на западе Франции, известного, как шуанерия. Вместе с вандейцами шуаны составляли французское контрреволюционное движение, длившееся четверть века (с перерывами).
 «Шуаны, или Бретань в 1799 году» (; 1829) — роман Оноре де Бальзака.
 «Шуаны» (; 1947) — фильм режиссёра Анри Калефа с Жаном Маре в главной роли.
 «Шуаны!» (; 1988) — фильм режиссёра Филиппа де Брока.

См. также 
 Шуан (Shuang) — китайская фамилия (клан).